Didi Mocó, personagem do humorista brasileiro Renato Aragão
 Cleidimar Magalhães Silva, futebolista brasileiro, jogou no EC Juventude
Deedee Magno Hall, atriz e cantora norte-americana.
 Deedee, personagem do desenho O Laboratório de Dexter
 Dee Dee Ramone, baixista da banda Ramones
 Didi Wagner, apresentadora brasileira de televisão
 Didi (futebolista), jogador da Seleção Brasileira de Futebol, criou a "folha seca"
 Gustavo Adolfo de Carvalho Baeta Neves, compositor
 Didi Chuxing empresa de aplicativos de transporte individual

Desambiguações de epônimos